Henri d'Anjou peut faire référence à :
 Henri II d'Angleterre (1133-1189), comte d'Anjou de 1151 à 1189 ;
 Henri III de France (1551-1589), duc d'Anjou de 1566 à 1589.